Un bec de canard est un bec de canard.
 Bec de Canard, un territoire du nord-est du Cameroun allemand disputé par l'Empire colonial allemand et l'Empire colonial français, entre 1894 et 1911. 
 Bec de canard, une partie du territoire syrie.
 Le Bec de canard, un site fluvial français de la Marne.
 « Bec de canard » désigne également la partie orientale de la province cambodgienne de Svay Rieng.
 
 Dinosaures à bec de canard : Hadrosauridae

Notes et références